K-1 World Grand Prix 1995 – trzeci turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Mistrzem został obrońca tytułu, Holender Peter Aerts.

Rezultaty

Drabinka 
8 uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 3 marca 1995 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 1995 Opening.

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie, KO – nokaut, TKO – techniczny nokaut

Walki 
Walki ćwierćfinałowe:
  Jérôme Le Banner vs  Masaaki Satake – Le Banner przez KO (lewy sierpowy), 2:32 3R
  Mike Bernardo vs  Stan Longinidis – Bernardo przez KO (kopnięcie okrężne w głowę), 1:42 3R
  Ernesto Hoost vs  John Kleijn – Hoost przez KO (prawy prosty), 0:45 2R
  Peter Aerts vs   Toshiyuki Atokawa – Aerts przez KO (prawy sierpowy), 1:02 1R
Walka dodatkowa:
  Yoshihisa Tagami vs   Akber Talei – Tagami przez KO (prawy sierpowy), 2:07 1R
Walki półfinałowe:
  Jérôme Le Banner vs  Mike Bernardo – Le Banner przez KO (niskie kopnięcie), 3:05 2R
  Peter Aerts vs  Ernesto Hoost – Aerts przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (30-29, 28-29, 29-29; 10-9, 10-9, 10-9)
Walka dodatkowa:
  Andy Hug vs  Peter Kramer – Hug przez KO (lewy sierpowy), 0:45 1R
Walka finałowa:
  Peter Aerts vs  Jérôme Le Banner – Aerts przez KO (prawy prosty w korpus), 1:37 1R

Uwagi 
 Atokawa wystąpił w walce ćwierćfinałowej w zastępstwie Sama Greco, który wycofał się z turnieju z powodu kontuzji.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki 

Turnieje K-1
1995 w sporcie

en:K-1 Grand Prix '95